Пино — фамилия. Известные носители:
 Пино, Алисон (род. 1989) — французская гандболистка.
 Пино, Альваро (род. 1956) — профессиональный велогонщик из Испании.
 Пино, Анри (1904—1987) — католический прелат, епископ Чэнду.
 Пино, Варвара Петровна (более известна под фамилией Музиль-Бороздина; 1853—1927) — русская актриса, представитель династии Бороздиных—Музилей—Рыжовых.
 Пино, Доменико (1760—1826) — граф, итальянский и французский генерал, австрийский фельдмаршал-лейтенант, участник Наполеоновских войн.
 Пино, Жизель (род. 1956) — французская писательница вест-индского происхождения.
 Пино, Жером (род. 1980) — французский шоссейный велогонщик, выступает на профессиональном уровне начиная с 2002 года.
 Пино, Кристиан (1904—1995) — французский политический и государственный деятель, писатель.
 Пино, Марго (род. 1994) — французская дзюдоистка, выступающая в весовой категории до 63 кг.
 Пино, Пьер — работник театра XIX века, главный машинист Большого театра, основатель артистической династии Бороздины — Музили — Рыжовы.
 Пино, Сантьяго (род. 1931) — уругвайский футболист, фланговый защитник.
 Пино, Тибо (род. 1990) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Пино, Франсуа (род. 1936) — французский предприниматель, коллекционер и меценат.
 Пино Суарес, Хосе Мария (1869—1913) — мексиканский политический и государственный деятель.
 Пино, Хуан Пабло (род. 1987) — колумбийский футболист, нападающий.

Составные фамилии 
 Дель Пино, Рафаэль (род. 1938) — кубинский военный и политик.

Топонимы 
 Пино — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Аутилья-дель-Пино — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Гордалиса-дель-Пино — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пино-д’Асти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Пино-дель-Оро — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пино-дель-Рио — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пино-сулла-Спонда-дель-Лаго-Маджоре — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Варезе.
 Пино-Торинезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Мигель-дель-Пино — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Солана-дель-Пино — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Теносике-де-Пино-Суарес — город в Мексике, штат Табаско, административный центр муниципалитета Теносике.
 Эль-Пино — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Эль-Пино-де-Тормес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Прочее 
 «Пино» — российский производитель пива и прохладительных напитков в Новороссийске.
 Закон Пино — праиндоевропейский фонетический закон.
 Пино-блан — сорт винограда, используемый для изготовления белых вин.
 Пино-гри — технический сорт винограда, используемый для производства белых вин.
 «Пино де Шарант» — разновидность креплёного вина, производимого в департаментах Шаранта, Шаранта Приморская и, реже всего, — Дордонь, на западе Франции.
 Пино-менье — технический сорт винограда, используемый для производства белых вин.
 Пино-нуар — технический сорт винограда, используемый для производства вина.